

Persone
 Cini Boeri, propr. Cristina Mariani Dameno (1924) – architetto e designer italiana
 Giovanni Battista Boeri (1883-1957) – politico italiano
 Isabelle Boéri-Bégard (1960) – ex schermitrice francese
 Renato Boeri (1922-1994) –  neurologo e partigiano italiano
 Sandro Boeri (1951) – giornalista italiano
 Stefano Boeri (1956) – urbanista e politico italiano, figlio dell'architetto e designer Cini Boeri e del neurologo Renato Boeri 
 Tito Boeri (1958) – economista italiano
 Vittorio Emanuele Boeri, detto Rino (1905-1941) – editore, medaglista, militare e aviatore italiano

Altro
 Boeri – popolazione sudafricana discendente dai contadini di lingua olandese, sottogruppo degli afrikaner (spesso però i due termini sono usati come sinonimi)
 Boeri (o preferiti) – cioccolatini che racchiudono una ciliegia sotto spirito